! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 129001–129100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 129101–129200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 129201–129300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 129301–129400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 129401–129500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 129501–129600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 129601–129700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 129701–129800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 129801–129900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 129901–130000 [ editare]

Lista planetelor minore (129001-130000)